Apy o APY puede referirse a:
 Apy o Ipuy, antiguo escultor egipcio ("escultor en el Lugar de la Verdad"), hermano de Raueben, que vivió durante el reinado de Ramsés II, cuya tumba TT217 está localizada en Deir el-Medina, de la Necrópolis tebana.
 Apy, en mineralogía, abreviatura de arsenopirita.
 Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara o APY, amplia área aborigen autoadministrada al noroeste de Australia del Sur.* APY, código aeroportuario IATA del aeropuerto civil de Alto Parnaíba (Brasil).
 Annual percentage yield o APY, en sus siglas en inglés, para Rendimiento Porcentual Anual.

Siglas